

Geografia 
 Distretto di Aikō – distretto della prefettura di Kanagawa, in Giappone.

Persone

Cantanti 

Aiko – cantante giapponese
Aiko Kayō – cantante e idol giapponese.
Jhené Aiko – cantautrice statunitense

Nobili 

Aiko, principessa Toshi – membro della famiglia reale giapponese

Sportivi 

Aiko Miyake – ex nuotatrice giapponese
Aiko Nakamura – tennista giapponese
Aiko Uemura – ex sciatrice freestyle giapponese

Personaggi immaginari 

 Aiko Kudō – personaggio di Baka to test to shōkanjū
 Aiko Miyazaki – personaggio la cui identità segreta è Honey Lemon, supereroina del fumetto Big Hero 6 della Marvel
 Aiko Senō – personaggio di Magica Doremì conosciuto in Italia come Sinfony Senoo

Altro 
Aiko – nome femminile giapponese
Project Aiko – androide